

Turchia
 Adaköy – nel distretto di Bafra
 Adaköy – nel distretto di Beyşehir
 Adaköy – nel distretto di Çaycuma
 Adaköy – nel distretto di Dörtdivan
 Adaköy – nel distretto di Eynesil
 Adaköy – nel distretto di Gümüşova
 Adaköy – nel distretto di Karaman
 Adaköy – nel distretto di Kızılcahamam
 Adaköy – nel distretto di Marmaris
 Adaköy – nel distretto di Mustafakemalpaşa
 Adaköy – nel distretto di Ovacık
 Adaköy – nel distretto di Sarayköy
 Adaköy – nel distretto di Yeniçağa